Anna Magdalene Kragh – drammaturga norvegese
 Asbjørn Kragh Andersen – ciclista su strada danese
 Brian Kragh – canoista danese
 Helge Kragh – naturalista, fisico, chimico e storico danese
 Søren Kragh Andersen – ciclista su strada danese
 Søren Kragh-Jacobsen – regista, sceneggiatore e musicista danese